

Openbaar vervoerlijnen

Bus
Buslijn D (Haaglanden)

Metro
 Lijn D (metro van Lyon)
 Lijn D (metro van New York)
 RER D (Parijs)
 Lijn D (metro van Praag)
 Lijn D (metro van Rome)
 Lijn D (metro van Rotterdam)

Tram
 Tramlijn D (Kortrijk), een voormalige elektrische tramlijn in en rond de Belgische stad Kortrijk
 Tramlijn D (Straatsburg), een tramlijn in de agglomeratie van Straatsburg

Trein
 Spoorlijn Zutphen - Glanerbrug